David O. McKay (1873-1970),  président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ;
  (?-), acteur américain ;
  (1944-), réalisateur et producteur ;
 David J. C. MacKay (1967-2016), mathématicien britannique.